

Sigle 
 Paraneoplastic Cerebellar Degeneration – degenerazione cerebrale paraneoplastica
 Partido de Convergência Democrática – Partito della Convergenza Democratica, partito politico di São Tomé e Príncipe
 Primary ciliary dyskinesia – discinesia ciliare primaria
 Programmed cell death – morte cellulare programmata
 Protein-coated disc – disco ottico

Informatica 
 .PCD – estensione file di Kodak Photo CD

Codici 
 PCD – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile municipale di Prairie du Chien (Stati Uniti d'America)
 pcd – codice ISO 639-3 della lingua piccarda

Musica 
 PCD – album delle Pussycat Dolls del 2005

Altro 
 PCD – abbreviazione aeronautica di Proceed o proceeding – "Procedere o procedendo"